María del Carmen Barrera Chamorro (Carmona, 12 de agosto de 1968) es una sindicalista española. Desde abril de 2019 hasta diciembre del 2019 fue presidenta en funciones del Consejo Económico Social. Desde 2016 hasta mayo del 2021, fue secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social Confederal de la UGT.Actualmente es la secretaria de Políticas Europeas de la Confederación de UGT.

Biografía 

Nacida en Carmona en el seno de una familia sindicalista vinculada a la UGT, Carmen Barrera estudió graduado social en la Universidad de Granada además del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Sevilla. Posee también el título de Master en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas Corporativas Internacionales, por la Universidad Internacional de la Rioja desde el año 2016, además de formación como Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Autónoma de Madrid.

Funcionaria de Correos desde 1989, ha estado durante toda su trayectoria vinculada a la lucha sindical . En 2001 fue nombrada Secretaria de Acción Sindical del Sector Postal en la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Andalucía, desde donde coordinó la acción colectiva en el sector postal en el ámbito regional. En 2005 fue  nombrada, en la misma federación, secretaria federal de Acción Sindical. Coordinó entonces las negociaciones colectivas en el ámbito nacional relacionadas con el sector público, como la negociación de la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público, norma que rige las condiciones laborales de los empleados públicos en España.

En 2014, acabado su mandato, regresa a la UGT de Andalucía, donde es nombrada secretaria de Relaciones Institucionales y Coordinación del Área Externa. Dos años después, en 2016, cuando en el 42 Congreso de la UGT Confederal  Pepe Álvarez  accede a la Secretaría General de organización sindical, Barrera asume la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. 

Es en este mandato cuando Carmen accede a la vicepresidencia del CES como miembro del grupo de consejeros de los sindicatos y, tras la dimisión de su presidente, Marcos Peña, asume la presidencia en funciones en mayo de 2019 convirtiéndose en la segunda mujer de la historia del Consejo en acceder a este cargo. Como activista sindicalista Barrera ha abanderado la lucha por las pensiones dignas. También denuncia la brecha de género que existe en las pensiones en España.

El 43 Congreso de la UGT la elige Secretaria de Políticas Europeas.

Referencias 

Sindicalistas de la Unión General de Trabajadores de España
Sindicalismo
Consejo Económico y Social de España
Activismo
Nacidos en Carmona